Алиханян — фамилия.
 Алиханян, Абрам Исаакович (более известен под фамилией Алиханов; 1904—1970) — советский физик. 
 Алиханян, Артемий Исаакович (1908—1978) — советский физик.
 Алиханян, Арутюн Абрамович (1896—1941) — советский востоковед и кавказовед.
 Алиханян, Геворк Саркисович (1897—1938) — советский партийный деятель.
 Алиханян, Исаак Семёнович (1876—1946) — армянский советский актёр. Народный артист Армянской ССР.
 Алиханян, Сос Исаакович (1906—1985) — советский генетик, сын Исаака Семёновича.